Великанов, Дмитрий:
 Великанов, Дмитрий Джонович — генеральный продюсер телеканала РЕН ТВ.
 Великанов, Дмитрий Петрович (1908—1986) — советский учёный в области автомобильной техники и транспорта, педагог.